Woltze ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Woltze (1829–1896), deutscher Illustrator sowie Bildnis- und Genremaler
 Peter Woltze (1860–1925), deutscher Maler